Luis Alvarez (1929-1997), un peintre et dessinateur espagnol ;
 Luis Álvarez (1991-), un archer mexicain ;
 Luis Hernán Álvarez (1938-1991), un footballeur chilien ;
 Luis Roberto Álvarez (1981-), un coureur cycliste espagnol ;
 Luis Walter Alvarez (1911-1988), un physicien américain.